QT8 peut désigner :
 QT8, un quartier de Milan
 QT8, une station du métro de Milan

Sigle de 3 caractères